De Fred Olsen Challenge de España is een golftoernooi van de Europese Challenge Tour. Het wordt in La Gomera op de Canarische Eilanden gespeeld van 5-8 juni 2014. Het prijzengeld is weer € 160.000, titelhouder is Brooks Koepka, hij kwam zijn titel niet verdedigen want hij behaalde in 2013 drie weken na dit toernooi zijn derde overwinning en promoveerde direct naar de Europese Tour.

Verslag
De par van de baan is 71.

Ronde 1 en 2
Na de eerste ronde stonden Damien Perrier en Ondrej Lieser aan de leiding met een score van 65 (-6). Hugues Joannes, die in mei de Deauville Pro-Am won, was de beste Belg met een score van -3.
In ronde 2 verbeterde Joel Sjöholm het toernooirecord met een ronde van 62, bestaande uit 7 birdies en een eagle. Hij werd leider met een voorsprong van vier slagen op Rhys Enoch en Matteo Delpodio. Joannes had weer een goede ronde en eindigde op de 9de plaats.

Ronde 3
Twee Italianen stonden na ronde 3 aan de leiding. Matteo Delpodio won het Italiaans Amateur Matchplay in 2003 en 2006 en hij won vijf toernooien op de Alps Tour, maar op de Challenge Tour lukte dat nog niet. Hugues Joannes bleef mooi in de top-10.

Ronde 4
De laatste partij werd gespeeld door twee Italianen, die in leeftijd maar vijf dagen schelen en elkaar al sinds hun jeugd kennen. Ze werden ruimschoots ingehaald door Moritz Lampert, die een ronde van 63 (-8) maakte en daarmee ook de eerste plaats veroverde. Hogues Joannes eindigde op een mooie 2de plaats.

Europese Challenge Tour 2014
Golftoernooi in Spanje